A edição de 1975/1976 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida, pela primeira vez, pelos belgas do RSC Anderlecht que derrotaram os ingleses do West Ham United, na final, por 4-2.

O representante português, o Boavista FC, foi eliminado na 2.ª Eliminatória pelos escoceses do Celtic FC. 

Esta foi a primeira participação dos axadrezados nas competições europeias.

Esquema

Primeira Eliminatória

Segunda Eliminatória 

1BSG Saschenring Zwickau ganhou a eliminatória no desempate por penáltis por 5-4

Quartos-de-Final

Meias-Finais

Final 

1975 no futebol
1976 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças